B 24 oder B24 steht für:
 Bundesstraße 24 in Deutschland
 Hochschwab Straße in Österreich
 Covini B24 „Sirio“, italienischer Sportwagen, siehe Covini Engineering
 Bank 24, heute DB Privat- und Firmenkundenbank

B-24 steht für:
 Blackburn B-24 Skua, ein britisches trägergestütztes Sturzkampfflugzeug
 Buick Modell B-24, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1914
 die Consolidated B-24 Liberator, einen US-amerikanischen Bomber im Zweiten Weltkrieg

B24